Echte Kerle – niemiecka komedia w reżyserii Rolfa Silbera z 1996 r.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Postery: , 

Filmy komediowe o tematyce LGBT
Niemieckie filmy o tematyce LGBT
Niemieckie filmy komediowe